Quentin Durward steht für:

 Quentin Durward (Roman), Roman von Walter Scott (1823)
 Quentin Durward, Originaltitel von Liebe, Tod und Teufel (1955), US-amerikanischer Film von Richard Thorpe
 Quentin Durward (Fernsehserie), deutsch-französische Fernsehserie (1971)